

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Simota – część wsi Kwaczała w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia
 Simota – przysiółek wsi Płaza w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów